Zujevka – település Oroszországban, Baskíria Karaigyeli járásában
 Zujevka – település Oroszországban, a Kirovi területen, járási székhely 
 Zujevka – település Oroszországban, a Szamarai terület Nyeftyegorszki járásában